Palasa kan syfta på:

Albanien 

 Palasë, ort, Vlorë prefektur,

Indien 

 Palāsa, ort, Andhra Pradesh, Srīkākulam,

Indonesien 

 Desa Palasa, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar